Сати има више значења:
 Сати (хиндуизам)
 Свесност (будизам)
 Сати (роман)
 Сати (филм)